Smaragdesthes (от  [smáragdos] — изумруд) — род жуков из семейства пластинчатоусых, подсемейства бронзовок.

Описание 
Виды этого рода имеют удлиненное тело длиной от 15 до 25 мм. Цвет яркий блестящий, различных оттенков переливающегося зелёного, красного, синего или фиолетового цвета. Самцы имеют характерный рог на передней части головы.

Распространение рода 
Род широко распространён в Африке от юга Сахары до самого юга континента.

Классификация 
 Smaragdesthes africana (Drury, 1773)
 Smaragdesthes cinctipennis Moser, 1903
 Smaragdesthes conjux (Harold, 1880)
 Smaragdesthes guerini Janson, 1888
 Smaragdesthes monoceros (Gory & Percheron, 1833)
 Smaragdesthes simils Moser, 1907
 Smaragdesthes suturalis (Fabricius, 1775)
 Smaragdesthes viridicyanea (Palissot de Beauvois, 1805)

Примечания

Ссылки 
 biolib.
 Бронзовки.
 Фотографии .

Бронзовки
Роды жесткокрылых